Узза — имя нескольких библейских персонажей.
 Узза — библейский ветхозаветный персонаж из нефинеев, низших церковнослужителей при Храме ().
 Узза (славян. Оза) — сын Абинадаба, в доме которого стоял Ковчег Завета до перенесения его в Сион (; ).
 Аль-Узза — в домусульманской ономастике богиня планеты Венера; упоминается в Коране.

См. также 
 Абд аль-Узза
 Уза

Примечания